Станки — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Шелонской волости.

Расположена на правом берегу реки Шелонь, на востоке района, в 18 км к востоку от районного центра Дедовичи.

Население

История 
В 1959 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР населённый пункт при Вышегородской МТС переименован в Станки.

До июня 2010 года деревня была административным центром ныне упразднённой Станковской волости.

Примечания 

Населённые пункты Дедовичского района